Crateús kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Crateús (kommun), Ceará, 
 Crateús (ort), Ceará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar